

Ла-Шо () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Ла-Шо () - муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ла-Шо () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду

Ла-Шо — громада в кантоні Во